Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в супергиганте на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+8). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Женщины 10-й раз в истории разыграли олимпийские награды в супергиганте.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в супергиганте являлась чешская горнолыжница Эстер Ледецкая. На этот раз Ледецкая заняла пятое место.

Одна из фаворитов итальянка София Годжа, выигравшая два супергиганта в Кубке мира 2021/22, получила травму в январе 2022 года и решила не выступать в супергиганте на Играх в Пекине, но планирует выступить в скоростном спуске.

Олимпийской чемпионкой впервые в карьере стала чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине швейцарка Лара Гут-Бехрами. Это первая для Швейцарии победа в женском супергиганте на Олимпийских играх, ранее единственную медаль завоевала в 1988 году Микела Фиджини, ставшая тогда второй.

Второе место заняла Мирьям Пухнер, австрийки выиграли медаль в супергиганте на пятых Олимпийских играх подряд. 29-летняя Пухнер лишь один раз была в тройке призёров супергиганта на этапах Кубка мира. Олимпийская чемпионка 2018 года в комбинации Мишель Гизин завоевала бронзовую награду.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)